A Torda tulajdonnév az alábbiakra utalhat:

 Torda, férfinév
 Torda, magyar táltos az István, a király rockoperában
 Torda, város Romániában
 Torda, falu Szerbiában, a Közép-bánsági körzetben
Bihartorda, község Magyarországon, Hajdú-Bihar megyében, a Püspökladányi járásban

Lásd még

Tordai-hasadék